Ayaka Noguchi (n. 1995) calciatrice giapponese
 Ayaka Noguchi (n. 1987) pallavolista giapponese